Il singolare del torneo di tennis Salerno Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gabriel Markus che ha battuto in finale Emilio Benfele Álvarez 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Gabriel Markus (Campione)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Claudio Pistolesi (semifinali)
 David Rikl (secondo turno)

 Massimo Cierro (quarti di finale)
 Martin Stringari (secondo turno)
 Tomáš Anzari (secondo turno)
 Eduardo Masso (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salerno Challenger 1992